Sibe eller Xibe kan syfta på: 

Sibe (folk), – ett namn på ett folkslag som härstammar från Manchuriet.
Sibe (språk) – ett språk som talas av en Sibe-minoritet i Qapqal, Xinjiang.

WP:Projekt Kina